al-Hillī ist der Familienname folgender Personen:
 Al-ʿAllāma al-Hillī (1250–1325), schiitischer Theologe
 Muhaqqiq al-Hillī († 1277), schiitischer Theologe